Piano Solo – progetto di colpo di stato del 1964 in Italia
 Piano, solo – film del 2007
 Piano, solo – album di Riccardo Milani, colonna sonora del film omonimo